Чемпионат мира по баскетболу среди ветеранов 1993 — второй чемпионат мира максибаскетбола, проводимый под эгидой ФИМБА. В соревнованиях участвовало 34 команды из 10 стран.

Страны участников 
 Северная Америка (4)
  США
  Гватемала
  Коста-Рика
  Гондурас
 Южная Америка (4)
  Аргентина
  Уругвай
  Чили
  Перу
 Европа (2)
  Эстония
  Латвия

Турнир

Мужчины

Итоговый зачёт

Ссылки 
 Сведения о чемпионате мира на оф. сайте ФИМБА

Чемпионат мира по баскетболу среди ветеранов
1993 год в баскетболе
Международные спортивные соревнования в Лас-Вегасе
Спорт в США в 1993 году
Баскетбол
Чемпионаты мира в США
Международные соревнования по баскетболу в США